Vincentia puede hacer referencia a:
Vincentia Boj., sinónimo del género botánico grewia, con 573 especies perteneciente a la familia Malvaceae.
 'Vincentia'' Gaudich., sinónimo del género botánico machaerina.
 Vincentia (pez) es un  género de peces marinos de la familia apogonidae, a su vez incluida en el orden de los perciformes.